De 50 kilometer klassieke stijl (massastart) voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 24 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Rus Aleksandr Legkov, destijds werd de 50 kilometer afgewerkt in de vrije stijl.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen 50 km klassieke stijl